Шарль Берио: Берио, Шарль Огюст де (1802—1870) — бельгийский скрипач.
 Берио, Шарль Вильфрид де (1833—1914) — французский пианист и музыкальный педагог.